Дьяковка — топоним

Россия 
 Дьяковка (Краснокутский район) — село, Краснокутский район, Саратовская область.
 Дьяковка (Смоленская область) — деревня, Вяземский район, Смоленская область.
 Дьяковка (река) — река в Новокузнецке.

Украина 
 Дьяковка (Бершадский район) — село, Бершадский район, Винницкая область.
 Дьяковка (Бурынский район) — село, Бурынский район Сумская область.